Quino es el seudónimo de Joaquín Salvador Lavado, escritor, humorista gráfico e historietista argentino.

Quino también puede referirse a:
 
Quino, estación ferroviaria ubicada en la comuna chilena de Victoria la Región de la Araucanía, que es parte del ramal PUA - Traiguén.
Quino, localidad de la comuna de Victoria, Región de la Araucanía
El nombre común de varios árboles del género Cinchona (familia Rubiaceae):
Cinchona pubescens, de nombre común quino, kina, quinina roja o cascarilla, originario de Ecuador;
Cinchona ledgeriana, de nombre común quino, quinquina, quinina, originario de Ecuador, Perú y Bolivia. 
Quino Salvo, exjugador y actual entrenador de baloncesto español.
Quino Colom, baloncestista español.
Quino Caso, seudónimo de Joaquín Castro Canizales, periodista y poeta salvadoreño.
Francisco Cabrera Guinovart, más conocido como Quino, futbolista español. 
Joaquín Sierra Vallejo, más conocido como Quino, futbolista español.
Luis Fernando Bueno Quino, profesor y político peruano.